Divizia A1 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile